Игра на ластик може да се отнася за:
 Игра на ластик с прескачане на ластик
 Игра на ластик с ръце, при която се преплита ластик на пръстите